Quebec – prowincja Kanady
 Quebec – miasto w Kanadzie, stolica prowincji Quebec
 Quebec – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Quebec – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Ike Quebec – amerykański saksofonista jazzowy